Tully ist der Titel folgender Werke:

 Tully (2000), Filmdrama von Hilary Birmingham
 Tully (2018), Tragikomödie von Jason Reitman

Tully ist der Name folgender Orte:

 Tully (Somme), Gemeinde in der französischen Region Hauts-de-France
 Tully (New York), Ort im US-Bundesstaat New York
 Tully (Queensland), Ort in der australischen Provinz Queensland

Tully ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Tully (1902–1993), US-amerikanische Opernsängerin
 Catana Tully (* 1940), US-amerikanische Hochschullehrerin und Buchautorin
 Charlie Tully (1924–1971), nordirischer Fußballspieler
 Claus Tully (* 1949), deutscher Soziologe
 Frederick Tully (1931–2005), US-amerikanischer Schauspieler

 John C. Tully (* 1942), US-amerikanischer Chemiker
 Marc Tully (* 1966), deutscher Jurist
 Mike Tully (* 1956), US-amerikanischer Leichtathlet
 Montgomery Tully (1904–1988), irischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Pleasant B. Tully (1829–1897), US-amerikanischer Politiker
 R. Brent Tully (* 1943), US-amerikanischer Astronom und Kosmologe
 Tom Tully (1908–1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Tully (Autor) (* 1938 (?) ), englischer Comic-Autor, Schöpfer der Comic-Serie Mytek – Das Monster 

Siehe auch:
 Tully-Fisher-Beziehung
 Tully Township
 Tulli